Horvátország
Jasenovac, település Sziszek-Monoszló megyében
Jasenovac Zagorski, település Krapina-Zagorje megyében